Павел Первушин:
 Первушин, Павел Владимирович (1947—2022) — советский тяжелоатлет, чемпион мира, многократный рекордсмен мира.
 Первушин, Павел Фёдорович (1914—1990) — советский актёр.